

Patronyme 

 Saint-Macary, nom de famille

Toponyme 

 chapelle Macary, chapelle ruinée dans la forêt de Boixe, en Charente, France.
Patronyme français